Première Division du Togo (2009) był 43. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Togo. Tytułu nie obroniła drużyna ASKO Kara. Nowym mistrzem Togo został zespół Maranatha Fiokpo.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Première Division du Togo

Bibliografia 
 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Togo